Barbera je lahko:
 barbera, sorta vina
 Barbera (priimek)
 Conca de Barberà, okrožje v Španiji
 Barberà del Vallès, občina v Španiji
 Hanna-Barbera, ameriški studio animacije
 Stadio Renzo Barbera, nogometni stadion v Palermu, Italija